Eudoxie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Eudoxie est un prénom féminin grec (de eu, bien, et doxa, la doctrine), peu usité aujourd'hui mais très répandu dans l'antiquité où il était masculin ou féminin.

Eudoxie peut être aussi un patronyme.

Variantes linguistiques 
 Doxie en poitevin.

Saintes des Églises chrétiennes 

 Eudoxie d'Héliopolis († 114), ou Eudocie, Samaritaine, prostituée repentie, martyre à Héliopolis dans l'actuel Liban, sous Hadrien ; célébrée le .
 Eudoxie (°408 - †460), ou Aelia Eudocia ou Eudocie ou Athénaïs, épouse puis veuve de l'empereur byzantin Théodose II ; célébrée le 13 août.
 Eudoxie de Moscou († 1047), princesse de Moscou devenue moniale, fondatrice du couvent féminin de l'Ascension du Seigneur ; célébrée localement le 17 mai.

Autres personnalités portant ce nom 

 Eudoxie († 404), ou Aelia Eudoxia, épouse de l'empereur romain Arcadius ;
 Licinia Eudoxia (°422 - †462), fille de l'empereur romain Théodose II et d'Eudocie; épouse des empereurs romains Valentinien III et Pétrone Maxime ;
 Eudoxie(°439 – †466/474?), ou Princesse Eudocia ou Eudocie,  fille de l'empereur d'Occident Valentinien III  et épouse du roi vandale Hunéric ;
 Eudoxie († ), ou Fabia Eudocia, fille du prince libyen Rogas, première épouse de l'empereur byzantin Héraclius (° vers 575 - †641), mère d'Épiphania et d'Héraclius Constantin III ; 
 Eudoxie, impératrice byzantine et la troisième épouse de l'empereur Constantin V ;
 Eudoxie, impératrice byzantine et première femme de l'empereur byzantin Justinien II ;
 Eudoxie de Souzdal (Yevdokia), épouse de Dimitri Donskoi ;
 Eudoxia Lopukhina (°1669 - †1731), première épouse russe de Pierre  de Russie ;
 Eudoxie Lascaris, (°1254 - †?), fille de l'Empereur Théodore II Lascaris et de Hélène de Bulgarie, mariée à Pierre, comte de Vintimille († 1278), puis à Arnaud Roger de Comminges, comte de Paillars ;
 Eudoxie Péan de la Roche-Jagu (1805-1871), compositrice française ;
  : pour les autres personnalités de ce nom.

Références

Voir aussi 
 Eudoxe de Cnide